De familie Schenck van Nijdeggen was een adellijke familie in Blerick en bewoonde van 1569 tot 1674 het kasteel Boerlo, dat ongeveer stond op de plek waar nu het industrieterrein Groot Boller ligt.

De eerste Schenck die beleend was met het kasteel en de omliggend landerijen, was jonker Johan. Hij kreeg het waarschijnlijk in bezit door zijn huwelijken met respectievelijk Maria van Waldoes en Catherina van Kessel. Beide families waren namelijk met een deel ervan beleend. Door zijn twee huwelijken werd hij dus met het hele landgoed Boerlo beleend. Johans nazaten raakten via huwelijken verwant aan vele andere in de omgeving van Blerick wonende adellijke families. Zo trouwde Adolf, de eerste zoon van Johan, met Cornelia de Keverberg d'Aldenghoor, wier familie het kasteel Keverberg in Kessel bouwde, en trouwde Adolfs zoon Arnold voor zijn vierde keer met Helena van Haeren.

Zowel de familie De Keverberg als de familie Van Haren stond indertijd in hoog aanzien. De familie Schenck van Nydeggen overigens ook, want de leden ervan mochten zich Heer van Blerick noemen. Veel mannelijke leden waren militair. Zo verbleef Adolf lange tijd als soldaat in Italië. Een van zijn zonen, Johan, was luitenant en stierf rond 1630 aan de gevolgen van een schot in zijn schouderblad. De familie Schenck van Nijdeggen raakte de Heerlijkheid Blerick kwijt toen Filips IV van Spanje in 1674 zijn bezittingen in deze streek verkocht. De heerlijkheid werd gekocht door Johannes Godefridus Adamus van Hasselholt, genaamd Stockhem.

Maarten Schenk van Nydeggen (1540-1589) was een veldheer tijdens in de Tachtigjarige Oorlog.

Externe link 
 Overzicht op archieven.nl

Nederlands adellijk geslacht
Geschiedenis van Venlo